Pablo – variante in spagnolo del nome proprio di persona Paolo
 Pablo – nome di battaglia da partigiano di Giacomo di Crollalanza (1917-1944) 
 Pablo – brano musicale scritto da Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ed incisa da quest'ultimo nell'album Rimmel
 Pablo – località degli Stati Uniti dove ha sede il governo della Riserva indiana Flathead
 Pablo – azienda italiana di distribuzione cinematografica, costituita nel 1998
 Pablo de Almeida Ribeiro – giocatore brasiliano di calcio a 5, meglio conosciuto solo come Pablo
Pablo – singolo musicale del 2018 di Rvssian e Sfera Ebbasta
Pablo  – calciatore brasiliano